Giuseppe La Masa – patriota e politico italiano
 Classe La Masa – classe di navi militari della Regia Marina
 Giuseppe La Masa – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Fondazione Bevilacqua La Masa – fondazione italiana